Emma Samuelsson kan syfta på:
Emma Behrendtz (född 1974), journalist, manusförfattare, informatör, hette ursprungligen Samuelsson
Emma Samuelsson (fäktare) (född 1988), fäktare
Emma Samuelsson (skådespelare) (född 1985), skådespelare